Dominic Ressel (né en 1993), judoka allemand ;
 Franco Ressel (1925–1985), acteur italien ;
 Joseph Ressel (1793–1857), ingénieur autrichien ;
 Peter Ressel (né en 1945), footballeur néerlandais.

Voir aussi
 Ressel Orla (1889-1931), une actrice autrichienne.